Соревнования по теннису в одиночном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1896 прошли 8, 9, и 11 апреля. Приняли участие 13 спортсменов из шести стран.

Призёры

Места

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований